Quentel ist der Name folgender Ortschaft:
 Quentel (Hessisch Lichtenau), Stadtteil von Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Quentel oder Quentell ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Quentell (1816–1896), Maler von Porträts und Tierbildern
 Heinrich Quentell († 1501), Buchdrucker in Köln
 Johann Peter von Quentell (1650–1710), Weihbischof in Straßburg, Weihbischof und Generalvikar in Münster
 Johann Thomas von Quentel (1696–1777), Priester und Domherr in Köln
 Thomas von Quentel (1629–1690), Priester und Offizial

Siehe auch:
 Quendel